Ordem Militar de Sant'Iago da Espada
Ose (demônio)
Monossacarídeo

Desambiguações de siglas